Марк Гу́рман:
 Гурман, Марк Наумович (1938—2020) — советский и латвийский хореограф.
 Гурман, Марк Михайлович (род. 1989) — казахстанский футболист.